Platydracus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Thomson 1858. Platydracus ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Platydracus